

Film 
The Eye - Lo sguardo (Eye of the Beholder) – film del 1999 di Stephan Elliott
The Eye – film cinese del 2002 diretto da Oxide Pang Chun e Danny Pang
The Eye 2 – film del 2004 diretto da Oxide Pang Chun e Danny Pang
The Eye Infinity – film del 2005 diretto da Oxide Pang Chun e Danny Pang
The Eye – film del 2008, remake statunitense del film del 2002, diretto da David Moreau e Xavier Palud

Musica 
The Eye – album di King Diamond
The Eye – album dei KUKL
The Eye – album degli Yello

Altro 
Queen: The eYe – videogioco